doping wydolnościowy – sztuczne podnoszenie wydolności zawodników
 doping sportowy – aplauz, zachęcanie zawodników